Les Oniades sont une famille dont les membres ont exercé la fonction de Grand Prêtre du Temple de Jérusalem pendant l'époque hellénistique, du  au . Elle se rattache au grand prêtre  qui officia sous Alexandre le Grand. Il est le dernier grand prêtre mentionné dans la Bible hébraïque. Les Oniades sont les derniers grands prêtres légitimes car étant de lignée sadocide, c'est-à-dire descendants de Sadoq, grand prêtre à l'époque du roi Salomon.

Les Oniades 
« Onias » est un nom grec correspondant à l’hébreu « Ḥonyo » ou « Ḥonyahu ». C´est une forme hypocoristique de [Yo]ḥanan.

La famille des Oniades compte :
  fils de ,  prêtre après le Retour à Sion.
 , hypothétique fils d’Onias I. Il est appelé « Simon le Juste » par l'historien juif Flavius Josèphe. 
  à qui la lettre d'Aristée attribue l'origine de la traduction en grec de la Torah (version dite de la Septante)
  fils de Yaddua, grand prêtre.
  (entre 241 et 229)
  (entre 229 et 185), vraisemblablement le « Simon le Juste » cité élogieusement dans le Siracide (50:1-4) et dans les Pirkei Avot. Il assiste à l'arrivée au pouvoir des Séleucides succédant aux Lagides.
 Onias III (entre 185 et 174)
 son frère Josué (Yéhoshoua) dit Jason (entre 175 et 172), qui fut le premier à acheter la fonction de grand prêtre aux souverains séleucides
 Onias IV, qui construisit le  à Léontopolis en Égypte à la suite de la déposition et de l'assassinat de son père.
 ses deux fils :  et Helqiah. Selon Flavius Josèphe, ils  étaient tenus en haute estime par Cléopâtre III. Lorsqu'elle se rendit en Israël pour aider le roi Alexandre Jannée contre son fils Ptolémée IX Lathyre, Hananiah et Helqiah étaient ses généraux

Contrairement à ce que dit Josèphe, , qui a remplacé Jason comme grand prêtre, ne semble pas relever de cette famille. Les prêtres qui officiaient dans le Temple de Jérusalem étaient en effet divisés en 24 classes sacerdotales. Ménélas et ses frères, Simon (de la tribu de Benjamin et intendant au Temple) et Lysimaque, appartenaient à une famille issue de la quinzième classe sacerdotale, celle de Bilga. Les Oniades relevaient quant à eux de la deuxième classe sacerdotale, celle de Yédaya.

Références

Bibliographie

Articles connexes 
 Grand prêtre d'Israël
 Tobiades

Grand-prêtre d'Israël
Personnalité juive de l'époque hellénistique
Famille juive